Kapice ist der Name dreier Ortschaften in Polen:
 in der Woiwodschaft Lublin:
 Kapice (Stoczek Łukowski)
 in der Woiwodschaft Podlachien:
 Kapice (Grajewo)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Kapice (Połczyn-Zdrój) (ehemals Kappe, Kreis Belgard-Schivelbein)

Siehe auch: Kapice Lipniki